Barngöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Barngöl (Dalhems socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Barngöl (Gladhammars socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Barngölarna, sjö i Eksjö kommun, 
Barngölen, Småland, sjö i Vimmerby kommun, 
Barngölen, Östergötland, sjö i Kinda kommun,

Se även
Barnegöl
Barnagöl
Barnsjön
Barnasjön
Barntjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn